Тчи Унгпакорн (, , род. 1953) — тайско-британский преподаватель, левый общественный и политический активист.

Биография 

Родился в Лондоне. Младший сын в семье. Отец — бывший руководитель Банка Таиланда и ректор Университета Тхаммасат, мать — англичанка. Учился в Университете Сассекса. Получил степень доктора наук в Школе восточных и африканских исследований Лондонского университета. В 1997 г. вернулся в Таиланд и стал преподавателем Университета Чулалонгкорн в Бангкоке.

Являясь марксистом и сторонником «краснорубашечников», входит в таиландскую социалистическую группу «Левый поворот», секцию троцкистской Международной социалистической тенденции. Получил известность как убеждённый республиканец и противник монархии: называя тайского короля Пхумипона Адульядета (Раму IX) слабым и беспринципным, возлагает на него ответственность за бойню в Университете Тхаммасат 1976 г. Подвергался притеснениям за написание для онлайн-издания «Прачатай» положительной рецензии на критичную биографию монарха «Король никогда не улыбается».

В 2006 г., во время военного переворота в стране, Унгпакорн руководил студенческой демонстрацией. Призывал премьер-министра Сураюда Чуланонта окончательно свергнуть монархию, а не урезать её в правах.

В феврале 2007 г. руководство университета Чулалонгкорн отказало в распространении академического исследования Унгпакорна «Переворот для богатых» (), выполненного на английском языке.

20 января 2009 г. обвинен в оскорблении величества, формальным поводом к которому послужил призыв Унгпакорна к премьер-министру в 2006 г. По мнению самого Унгпакорна, обвинение последовало вследствие указания им на реальные причины военного переворота двухгодичной давности. В феврале 2009 г. он бежал из Таиланда в Великобританию, где продолжает свою научную и политическую деятельность.

Книги 
 A Coup for the Rich
 Thailand's Crisis (2010)

Ссылки 
 Официальный блог

Историки Таиланда
Троцкисты Таиланда
Политики Таиланда
Троцкисты Великобритании
Международная социалистическая тенденция